Als Sächsische Verfassung werden bezeichnet:

 Sächsische Verfassung von 1831 für das Königreich Sachsen
 Verfassung des Freistaates Sachsen (1920) für den Freistaat Sachsen zur Zeit der Weimarer Republik
 Verfassung des Landes Sachsen von 1947 für das Land Sachsen in der SBZ/DDR
 Verfassung des Freistaates Sachsen von 1992 für das 1990 wiederbegründete Land Sachsen als Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland